Particules élémentaires, constituants fondamentaux de l'univers décrits par le modèle standard de la physique des particules ;
 Les Particules élémentaires (1998), roman de l'écrivain français Michel Houellebecq ;
 Les Particules élémentaires (2006), film allemand d'Oskar Roehler, adaptation libre du roman de Michel Houellebecq.